Es gibt zwei Typen des SOB BDe 576:

 EAV-Triebwagen (SOB BDe 576 490 - 491)
 Hochleistungstriebwagen (SOB BDe 576 0xx)